Acadèmia de les Llengües Canac (del seu nom en francès Académie des Langues Kanak), acadèmia encarregada de la promoció i conservació de les llengües canac de Nova Caledònia
 ALK-Abelló (de l'acrònim en danès Allergologisk Laboratorium København), companyia farmacèutica amb seu a Copenhaguen, hereva de la creada per Joan Abelló Pascual
 Lliga ALK (de l'acrònim en txec Asociace Ligových Klubů), lliga de bàsquet de la República Txeca
 Cinasa del limfoma anaplàstic (del seu nom en anglès Anaplastic Lymphoma Kinase), tirosina-cinasa de gran importància en el desenvolupament neuronal
 ALK també és el codi a la Borsa de Nova York d'Alaska Airlines, aerolínia d'Alaska, als Estats Units
 ALK també és el codi OACI de SriLankan Airlines, aerolínia nacional de Sri Lanka
 ALK també és el codi ISO 4217 antic del lek, moneda oficial d'Albània
 ALK també és l'abreviatura d'àlcali, base química soluble que conté ions hidròxid
 Alk Trio també és el nom d'un grup de música punk rock dels Estats Units